Le tournoi de tennis US Indoors est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Series 4, se dispute à Philadelphie du  au .

Barbara Potter remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
US Indoors
Tennis aux États-Unis en 1982
Compétition de tennis à Philadelphie
Tennis en septembre 1982
Tennis en octobre 1982